Governo Messmer può riferirsi a tre governi della Quinta Repubblica francese guidati da Pierre Messmer:
Governo Messmer I, in carica dal 6 luglio 1972 al 5 aprile 1973;
Governo Messmer II, in carica dal 5 aprile 1973 al 1º marzo 1974;
Governo Messmer III, in carica dal 1º marzo 1974 al 27 maggio 1974.